Афонин, Борис:
 Афонин, Борис Дмитриевич (1927—2003) — токарь-расточник Ковровского экскаваторного завода (Владимирская область), Герой Социалистического Труда.
 Афонин, Борис Макарович (1888—1955) — русский советский актёр.